Галленберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Галленберг, Венцель Роберт фон (1783—1839) — австрийский композитор
 Галленберг, Йонас фон (1748—1834) — шведский историк, филолог и нумизмат